Pârâul Câinelui este denumirea a mai multor cursuri de apă din România, după cum urmează:

 Pârâul Câinelui, Muereasca — afluent de dreapta al râului Muereasca, care este, la rândul său,  un afluent de dreapta al râului Olt 
 Pârâul Câinelui, Putna — afluent de dreapta al râului Putna, care la rândul său este un afluent de dreapta al râului Siret 
 Pârâul Câinelui, Târnava Mare — afluent de stânga al râului Târnava Mare, care la rândul său este un afluent de dreapta al râului Râul Târnava, cel mai mare afluent al râului Mureș. 

Caâinelui, Paâraâul
Nume proprii
Toponime românești